

Scienza 

Newton (o l'aggettivo newtoniano) può riferirsi a diverse entità fisiche o matematiche chiamate in onore dello scienziato inglese Isaac Newton: 

 newton (N) – unità di misura della forza
 Metodo di Newton – metodo numerico usato in analisi matematica per trovare gli zeri di una funzione
 Newton, telescopio Newton o newtoniano – tipo di configurazione dei telescopi riflettori
 8000 Isaac Newton – asteroide della fascia principale
 Cratere Newton – cratere lunare
 Cratere Newton – cratere su Marte
 Scala Newton – scala termometrica

Cinema 
 Newton – film del 2017 diretto da Amit V. Masurkar

Editoria 
 Newton Compton Editori s.r.l. – casa editrice italiana
 Newton – mensile di divulgazione scientifica

Geografia 
 Australia
 Newton – sobborgo di Adelaide, Australia Meridionale
 Regno Unito
 Newton – parrocchia civile di Fenland, Cambridgeshire
 Newton – parrocchia civile di Bolsover, Derbyshire
 Newton – parrocchia civile di Tameside, Greater Manchester
 Newton-le-Willows – località del Metropolitan Borough of St Helens, Merseyside
 Newton – località di Wirral, Merseyside
 Newton – parrocchia civile di Kettering, Northamptonshire
 Newton – parrocchia civile di Babergh, Suffolk
 Newton – città della parrocchia civile di Newton and Biggin, Rugby, Warwickshire
 Russia
 Newton – isola della Terra di Francesco Giuseppe, nell'oblast' di Arcangelo
 Stati Uniti d'America
 Newton – città della Contea di Dale, Alabama
 Newton – capoluogo della Contea di Catawba, Carolina del Nord
 Newton – capoluogo della Contea di Baker, Georgia
 Newton – città della Contea di Jasper, Iowa
 Newton – capoluogo della Contea di Jasper, Illinois
 Newton – capoluogo della Contea di Harvey, Kansas
 Newton – città della Contea di Middlesex, Massachusetts
 Newton – township della Contea di Calhoun, Michigan
 Newton – township della Contea di Mackinac, Michigan
 Newton – città della Contea di Newton, Mississippi
 Newton – città della Contea di Rockingham, New Hampshire
 Newton – città della Contea di Sussex, New Jersey
 Newton – township della Contea di Lackawanna, Pennsylvania
 Newton – città della Contea di Cache, Utah
 Newton – capoluogo della Contea di Newton, Texas
 Newton – città della Contea di Manitowoc, Wisconsin
 Newton – città della Contea di Marquette, Wisconsin

Personaggi 
 Newton – personaggio dei fumetti Disney, nipote di Archimede Pitagorico
 Newton – personaggio della serie animata The Mighty Hercules
 Newton – personaggio dei fumetti Disney Italia PK - Paperinik New Adventures, androide
 Thomas Jerome Newton – personaggio del telefilm Fringe
 Newton – personaggio della serie animata Un tritone per amico

Persone

Newton 
 Bert Newton (1938-2021) – conduttore televisivo e attore australiano
 Helmut Newton (1920-2004) – pseudonimo di Helmut Neustädter, fotografo tedesco naturalizzato australiano
 Margit Evelyn Newton (1962) – pseudonimo di Margit Gansbacher, attrice italiana
 Mika Newton (1986) – pseudonimo di Oksana Stefanivna Hrytsay, cantante ucraina

Cognomi composti
 Connie Newton Needham (1959) – attrice statunitense
 James Newton Howard (1951) – compositore statunitense
 Olivia Newton-John (1948) – cantante e attrice australiana di origine britannica

Altro 
 Apple Newton – palmare prodotto da Apple
 Progetto NewTon – progetto finanziato dall'UE per la trasmissione di dati a con fotoni
 Newton – monotipo di William Blake del 1795
 Newton Management Innovation – società di consulenza e formazione del Gruppo 24 ORE
 Newton Desktop Wiki – software lato client che simula una wiki
 Newton – gruppo musicale spagnolo

Pagine correlate 
 Contea di Newton
 Chris Newton
 John Newton (disambigua)
 North Newton

Altri progetti